Athena Manukjan (Athén, 1994. május 22. – ) görög-örmény énekesnő, dalszövegíró. Ő fogja képviselni Örményországot a 2020-as Eurovíziós Dalfesztiválon Chains on You című dalával.

Élete 
2007-ben lépett először színpadra, ahol egy görög televízióban énekelte el a This Is What's Missing című dalt.

2015-ben Manukjan megnyert egy örmény televíziós zenei fesztivált. 2020-ban elindult a Depi Evratesil nevű zenei versenyen, ahol Chains On You című dalával nyert. Így Manukjan érdemelte ki azt, hogy ő képviselheti Örményországot a győztes dallal a  2020-as Eurovíziós Dalfesztiválon, Rotterdamban. Először a május 14-i második elődöntő második felében lép színpadra.

Diszkográfia

Kislemezek 
 I Surrender (2012)
 Na Les Pos M'Agapas (2012)
 XO (2014)
 Chains on You (2020)

Más előadókkal 
 Party Like A Freak (DJ Kas és Athena Manukjan) (2011)

Jegyzetek

Források 
 Discogs

1994-ben született személyek
Élő személyek
Athéniak
Görög énekesek
Görög nők
Örmény énekesek
Örmény nők
Az Eurovíziós Dalfesztivál résztvevői